

Персоналии 
 Турецкий, Абрам Хаимович (1905—1975) — советский математик.
 Турецкий, Борис Захарович (1928—1997) — российский художник.
 Турецкий, Валериан Григорьевич (1909—1942) — советский художник.
 Турецкий, Геннадий Геннадьевич (1949—2020) — российский тренер по плаванию.
 Турецкий, Михаил Борисович (род. 1962) — российский певец, музыкальный продюсер, хормейстер и шоумен.
 Турецкий — один из главных героев в фильме Гая Ричи «Большой куш» (в исполнении Джейсона Стейтема).
 Александр Борисович Турецкий — литературный герой серии романов Ф. Незнанского («Марш Турецкого», «Возвращение Турецкого») и фильма и сериалов (актёры Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян), следователь Прокуратуры СССР и Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, позднее частный детектив агентства «Глория».

Биология 
 Турецкий ван (кошка)
 Турецкий горох

Искусство 
 Турецкий гамбит (книга)
 Турецкий гамбит (фильм)
 Турецкий узел
 Турецкий фрукт
 Турецкий для начинающих (телесериал)

География 
 Турецкая империя
 Турецкий повят
Турецкий — хутор в Бабаюртовском районе Дагестана, упразднён в 1939 году.

Другое 
 Турецкий язык
 Османско-турецкий язык
 Киприотско-турецкий язык
 Турецкий алфавит
 Турецкий барабан
 Турецкий султан
 Турецкий пиастр
 Турецкий удар (шашки)
 Турецкий устав Сербии

См. также 
 Русско-турецкий договор (1724)
 Франко-турецкий альянс
 Греко-турецкий обмен населением
 Турецкий поход на Астрахань